Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
 Raad van de Duitstalige Gemeenschap (samenstelling 1981-1986)
 Raad van de Duitstalige Gemeenschap (samenstelling 1986-1990)
 Raad van de Duitstalige Gemeenschap (samenstelling 1990-1995)
 Raad van de Duitstalige Gemeenschap (samenstelling 1995-1999)
 Raad van de Duitstalige Gemeenschap (samenstelling 1999-2004)